Маха́лин — русская фамилия.

Известные носители 
 Махалин, Алексей Ефимович (1908—1938) — Герой Советского Союза.
 Махалин, Владимир Николаевич (1921—1983) — лётчик-испытатель, Герой Советского Союза.

 Махалина, Юлия Викторовна (род. 1968) — российская артистка балета.